Banys ist der Familienname folgender Personen:

 Alvydas Banys (* 1968), litauischer Finanzmanager
 Linas Banys (* 1998), litauischer Biathlet